Кім Клейстерс була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, перемігши у фіналі свою співвітчизницю Жустін Енен-Арденн 5–7, 6–4, 6–2 з рахунком.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Porsche Tennis Grand Prix
2003